Malevizi ( ) ist eine Gemeinde (Δήμος, Dimos) im Nordwesten des Regionalbezirks Iraklio auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta. Die Insel bildet eine der 13 Regionen Griechenlands.

Die Gemeinde Malevizi wurde durch die Zusammenlegung der Gemeinden und jetzigen Gemeindebezirke Gazi, Krousonas und Tylisos auf Grund des Kallikratis-Gesetzes aus dem Jahr 2010 gebildet. Gemeindesitz ist die Kleinstadt Gazi.

Gliederung 
Seit dem 1. Januar 2011 gliedert sich Malevizi in drei Gemeindebezirke und 19 Ortschaften. Die Ortschaften, die je nach Einwohnerzahl als dimotiki kinotita bzw. topiki kinotita bezeichnet werden, wählen eigene lokale Vertretungen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Gazi – Δημοτική Ενότητα Γάζιου – 19.221
 Stadtbezirk Gazi – Δημοτική Κοινότητα Γάζιου – 14.640
 Ortsgemeinschaft Achlada – Τοπική Κοινότητα Αχλάδας – 1.015
 Ortsgemeinschaft Kalesia – Τοπική Κοινότητα Καλεσιών – 1.255
 Ortsgemeinschaft Rodia – Τοπική Κοινότητα Ροδιάς – 1.785
 Ortsgemeinschaft Fodele – Τοπική Κοινότητα Φόδελε – 526

 Gemeindebezirk Krousonas – Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα – 2.776
 Stadtbezirk Krousonas – Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος – 2.175
 Ortsgemeinschaft Korfes – Τοπική Κοινότητα Κορφών – 293
 Ortsgemeinschaft Loutraki – Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου – 143
 Ortsgemeinschaft Sarchos – Τοπική Κοινότητα Σάρχου – 165

 Gemeindebezirk Tylissos – Δημοτική Ενότητα Τύλισου – 2.867
 Stadtbezirk Tylisos – Δημοτική Κοινότητα Τυλίσου – 933
 Ortsgemeinschaft Aidonochori – Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου – 87
 Ortsgemeinschaft Astyraki – Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου – 318
 Ortsgemeinschaft Damasta – Τοπική Κοινότητα Δαμάστας – 245
 Ortsgemeinschaft Gonies – Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου – 323
 Ortsgemeinschaft Kamari – Τοπική Κοινότητα Καμαρίου – 58
 Ortsgemeinschaft Kamariotis – Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου – 48
 Ortsgemeinschaft Keramoutsi – Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου – 309
 Ortsgemeinschaft Marathos – Τοπική Κοινότητα Μαράθου – 351
 Ortsgemeinschaft Moni – Τοπική Κοινότητα Μονής – 195

Weblinks 
 Bevölkerungszahlen griechischer Gemeinden (abgerufen am 9. Oktober 2011)

Einzelnachweise 

Gemeinde in Kreta
Ort in der Region Kreta